PICC kan syfta på:

PICC – ett kinesiskt holdingbolag, se People's Insurance Company of China
PICC – en kateter som sätts på plats direkt i en ven, se Perifert inlagd central kateter